Le dolmen de Kerhuen Est (ou Er-Roh-Bras, Er-Mané) est un dolmen de Belz, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé dans un champ au sein du hameau de Kerhuen.

Description 
Cet édifice est un grand dolmen à galerie d'environ , dont sont encore partiellement visibles les restes d'un tumulus. La chambre funéraire forme un ovale d'environ , délimitée par . Celle-ci est toujours coiffée de sa dalle de couverture, tout comme une partie du couloir composé de  encore en place.

Ce dolmen a fait partie d'un ensemble de quatre dolmens dont deux sont encore en place.

Historique 
Le monument date du Néolithique.

Le dolmen est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Dolmen de Kerhuen Ouest
 Sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient

Références 

Kerhuen Est
Monument historique classé en 1921
Belz (Morbihan)